Agucchi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Agucchi (1570–1632), päpstlicher Staatssekretär, Diplomat und Kunsttheoretiker 
 Girolamo Agucchi (1555–1605), italienischer Kardinal